

Bułgaria 
 Srem – wieś w obwodzie Chaskowo

Serbia 
 Srem – historyczna kraina
 Srem – rzeka
 FK Srem Sremska Mitrovica – klub piłkarski

Zobacz też 
 Śrem
 Okręg sremski